

Sigle 
 Union des Maliens pour le Progrès  – partito politico maliano
 Union pour un Mouvement Populaire  – partito politico francese

Armi
 Heckler & Koch UMP

Biologia 
 Uridinmonofosfato  – nucleotide che si trova nell'RNA

Codici 
 ump – codice ISO 639-3 della lingua umpila